Aceasta este lista celor 247 '''comune din departamentul Indre din Franța.
 (CAC) Communauté d'agglomération Castelroussine, creată în 2000.

Indre